Lightshot — программа захвата экрана для Windows и macOS, работает похожим на ножницы из Windows Vista и Windows 7 образом, предоставляя дополнительные возможности по редактированию изображения и публикации в Интернете.

Программа заменяет обработчик кнопки  по умолчанию и перехватывает её для своего запуска. Пользователь может кликнуть и выделить интересующую его область экрана.

После того как область выбрана появляется набор кнопок для совершения различных действий с картинкой. Допустимые действия включают в себя редактирование, сохранение, копирование в буфер обмена и публикацию в Интернет включая социальные сети. Опубликованные картинки будут располагаться по адресу prnt.sc . У пользователя есть возможность зарегистрироваться на сайте prntscr.com  и сохранять историю своих скриншотов.

Lightshot также поддерживает набор сочетаний клавиш для всех операций. Наиболее удобными являются стандартные  для копирования в буфер и  для сохранения.

Позволяет осуществлять поиск визуально похожих картинок через сервис Google.

Существует в версиях для работы как приложение Windows, приложение macOS и плагин для Mozilla Firefox, Internet Explorer и Google Chrome.

Плагин позволяет сохранять картинки (можно сделать не полный скриншот экрана, а лишь небольшую его часть) в трех расширениях: png, jpeg и bmp.

Конфиденциальность 
Доступ к загружаемым на сервер изображениям предоставляется по кратким ссылкам, символы (цифры от нуля до девяти и буквы латинского алфавита) в которых представляют собой порядковые индексы загружаемых изображений. Таким образом, путём простого перебора любой пользователь может получить доступ к изображениям других пользователей. Нередко среди них встречаются такие, на которых можно найти персональные данные, личные фотографии и другую информацию, попадание которой в чужие руки может представлять опасность для авторов изображений.

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт 
 Статья на Wikihow
 Обзор на сайте webtous.ru 
 Обзор на сайте prostomac.com 
 Обзор на сайте lifehacker.com 
 Mac App Store 

Утилиты
Бесплатное программное обеспечение
Программное обеспечение для Windows
Программное обеспечение для macOS